Miejscowości w Polsce:

 Lechuty Duże
 Lechuty Małe